Football Club Rosengård (eller FC Rosengård) (1970–2006 hette klubben Malmö FF Dam och 2007–2013 hette klubben Ldb FC Malmö) är en svensk damfotbollsklubb baserad i Malmö. Klubben har kvalat in till sex säsonger av Women's Cup/Women's Champions League som styrs av Uefa, huvudorganet för fotboll i Europa, till skillnad från herrlagen så har damlagen bara en internationell klubblagstävling. Klubbens senaste deltagande i Women's Champions League var säsongen 2015/2016

Klubben spelar sina hemmamatcher på Malmö IP där kapaciteten är  för inhemskt spel, från och med 2014 spelar klubben även de så kallade europamatcherna på Malmö IP, vilka tidigare lades på Malmö Stadion. Rosengårds 7–0-vinst 2015/2016 över PK-35 Vantaa från Finland är klubbens största seger i tävlingen, medan lagets största förlust är 0–5 mot det franska laget Lyon säsongen 2012/2013.

Statistik

Efter motståndarklubbens nationalitet

Efter klubb
Följande lista visar FC Rosengårds statistik mot klubbar som de har mött tre eller fler gånger i Europaspel. Klubben och dess land finns med liksom antalet spelade matcher (SM), vinster (V), oavgjorda matcher (O), förluster (F), gjorda mål (GM), insläppta mål (IM) och målskillnad (MS) för Rosengård. Statistiken är korrekt per säsongen 2015/2016 och inkluderar mål gjorda under förlängning; i dessa matcher är det angivna resultatet det slutgiltiga efter förlängningen.

Matcher

Uefa Women's Cup/Uefa Women's Champions League
Notera att listan innehåller även resultat från när klubben hette MFF Dam (till 2007) och LdB FC Malmö (2007–2013).

Uefa Women's Cup grundades 2001 och bytte namn till Uefa Women's Champions League 2009. FC Rosengård (som MFF Dam) deltog i tävlingen för första 2003/2004, när de kvalificerade sig genom sin andraplats i Damallsvenskan 2002.

Källor

Referenser

Europaspel
Fotboll i Europa